Eizaguirre ist der Familienname folgender Personen:

 Agustín Eizaguirre (1897–1961), spanischer Fußballspieler 
 Guillermo Eizaguirre (1909–1986), spanischer Fußballspieler und -trainer
 Ignacio Eizaguirre (1920–2013), spanischer Fußballspieler
 Nerea Eizaguirre (* 2000), spanische Fußballspielerin